Голубая книга:

 Голубая книга — научно-художественная повесть Михаила Михайловича Зощенко, опубликованная впервые в 1934—1935 годах.
 Голубая книга ФРС — отчёт, содержащий прогнозы развития монетарной политики ФРС США.
 Голубая книга Беларуси () — белорусская гидрологическая энциклопедия.
 Голубая книга Штойбена — один из первых уставов армии США

См. также 
 Проект «Синяя книга»

Книги по алфавиту